Peiroos ist der Name:

 einer Figur der griechischen Mythologie, siehe Peiroos (Mythologie)
 eines nach ihr benannten Asteroiden, siehe (2893) Peiroos